El término Muñoz puede hacer referencia a:
Muñoz, apellido;
 Muñoz, un paraje rural argentino de la provincia de Buenos Aires;
 Pueblo Muñoz, una localidad argentina de la provincia de Santa Fe.
 Muñoz, una localidad española de la provincia de Salamanca;
 Muñoz, una ciudad filipina de la provincia de Nueva Écija.
 Villa Muñoz, un barrio uruguayo de Montevideo;
 Muñoz, un municipio venezolano del Estado Apure;
 José Antonio Muñoz, dibujante e historietista argentino conocido simplemente como Muñoz.